Sajzawa steht für:

 Sajzawa (Rajon Miory), eine Ortschaft im weißrussischen Rajon Mjory

Sajzawa ist der Familienname folgender Personen:

 Alessja Sajzawa (* 1985), weißrussische Badmintonspielerin